Ósma edycja międzynarodowych rozgrywek w piłce nożnej Złoty Puchar CONCACAF rozegrana w 2005 roku w USA. 

W turnieju wzięło udział dwanaście drużyn podzielonych na 3 grupy. Oprócz krajów ze strefy CONCACAF w turnieju wzięły udział zespoły Kolumbii i RPA.

  Gwatemala
  Honduras
  Jamajka
  Kanada
  Kolumbia
  Kostaryka
  Kuba
  Meksyk
  Panama
  RPA
  Trynidad i Tobago
  USA

1. Runda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce 
Mecz o 3. miejsce nie został rozegrany.

Finał

Najlepsi strzelcy 
 3 -  DaMarcus Beasley
 3 -  Landon Donovan
 3 -  Carlos Ruiz
 3 -  Wilmer Velásquez
 3 -  Luis Tejada

Linki zewnętrzne 
 RSSSF.com - informacje o turnieju
 Strona oficjalna

Złoty Puchar CONCACAF 2005